Химический сдвиг в ЯМР — смещение сигнала ЯМР в зависимости от химического состава вещества, обусловленное экранированием внешнего магнитного поля электронами атомов. При появлении внешнего магнитного поля возникает диамагнитный момент атомов, обусловленный орбитальным движением электронов. Это движение электронов образует эффективные токи и, следовательно, создает вторичное магнитное поле, пропорциональное в соответствии с правилом Ленца внешнему магнитному полю и противоположно направленное. Данное вторичное поле накладывается на внешнее магнитное поле вблизи ядра и в результате локальное магнитное поле в том месте, где находится атомное ядро, уменьшается. Величина относительного уменьшения магнитного поля изменяется от  у протона до  у тяжёлых ядер. В результате расстояние между уровнями ядерной магнитной энергии уменьшается.

История открытия 
Явление химического сдвига открыто в 1951 г. в этиловом спирте . Было получено явление раздельного резонанса протонов, входящих в молекулу.

Практическое значение 
Химический сдвиг даёт представление о химическом составе молекулы, о её внутреннем строении, динамических процессах внутри системы.

Литература 
 Попл Дж., Шнейдер В., Бернстейн Г. Спектры ядерного магнитного резонанса высокого разрешения. ИЛ, 1962, 292 с.
 Керрингтон А., Мак-Лечлан Э. Магнитный резонанс и его применение в химии. М., Мир, 1970, 447 с.
 Бови Ф. А. ЯМР высокого разрешения макромолекул. М., Химия, 1977, 455 с.
 Бучаченко А. Л. Химическая поляризация ядер и электронов. — М., Наука, 1974, 246 с.
 Хеберлен У., Меринг М. ЯМР высокого разрешения в твердых телах. М.: Мир, 1980. 504 с.
 Сликтер Ч. Основы теории магнитного резонанса. М.: Мир, 1981. 448 с.
 Ионин Б. И., Ершов Б. А., Кольцов А. И. ЯМР-спектроскопия в органической химии. Л.: Химия, 1983. 269 с.
 Воронов В. К. Методы парамагнитных добавок в спектроскопии ЯМР. Новосибирск: Наука, 1989. 168 с.
 Эрнст Р., Боденхаузен Дж., Вокаун А. ЯМР в одном и двух измерениях. М.: Мир, 1990. 709 с.
 Дероум Э. Современные методы ЯМР для химических исследований. М.: Мир, 1992. 401 с.
 Воронов В. К., Сагдеев Р. З. Основы магнитного резонанса. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1995. 352 с.
 Воронов В. К. Ядерный магнитный резонанс // Соросовский образовательный журнал, 1996, № 10, с. 70-75.
 Габуда С. П., Плетнев Р. Н. , Федотов М. А. Ядерный магнитный резонанс в неорганической химии. (отв. ред. д.х.н., проф. В. А. Губанов). Из-во: Наука, Москва, 1988.
 Габуда С. П., Гагаринский Ю. В., Полищук С. А. ЯМР в неорганических фторидах. Структура и химическая связь. Из-во: Атомиздат, Москва, 1978.

Томография
Аналитическая химия
Ядерный магнитный резонанс